Spach ist der Familienname folgender Personen: 

 Édouard Spach (1801–1879), französischer Botaniker
Israel Spach (1560–1610), elsässischer jüdischer Arzt
 Ludwig Adolf Spach (1800–1879), elsässischer Historiker und Romanschriftsteller